

Geografia

Svizzera 
 Rüti – comune nel distretto di Hinwil (Canton Zurigo)
 Rüti – ex comune ora frazione del comune di Glarona Sud (Canton Glarona)
 Rüti – ex comune ora frazione di Winkel, comune nel distretto di Bülach (Canton Zurigo)
 Rüti o Sankt Antönien Rüti – ex comune ora frazione di Luzein, comune nella regione Prettigovia/Davos (Canton Grigioni)
 Rüti bei Büren – comune nella regione del Seeland (Canton Berna)
 Rüti bei Lyssach – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)
 Rüti bei Riggisberg – ex comune ora frazione di Riggisberg, comune nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)

Pagine correlate 
 Rüthi – comune svizzero nel distretto di Rheintal (Canton San Gallo)